Progressive Party ist der Name folgender Parteien: 

USA – aktuelle Parteien:
 Vermont Progressive Party
 Progressive Party of Missouri, offizieller Name der Green Party (Vereinigte Staaten) in Missouri

USA – historische Parteien:
 Progressive Party (1912), Abspaltung der Republikaner unter Theodor Roosevelt
 Progressive Party (1924), gegründet zur Präsidentschaftskandidatur Robert M. La Follette senior
 Progressive Party (1948), gegründet zur Präsidentschaftskandidatur von Henry A. Wallace 
 Wisconsin Progressive Party (1934 bis 1946)

Andere englischsprachige Staaten:
 Progressive Partei Kanadas
 Jim Anderton’s Progressive, gegründet 2002 als New Zealand Progressive Party
 Progressive Federal Party, ehemalige Partei in Südafrika

Siehe auch:
 Fortschrittliche Partei für Parteien in anderen Staaten